Stran zajema nogometna moštva, ki so nastopila na Svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2006.

Skupina A

Kostarika
Selektor: Alexandre Guimarães

Ekvador
Selektor: Luis Fernando Suárez

Nemčija
Selektor: Jürgen Klinsmann

Poljska
Selektor: Paweł Janas

Skupina B

Anglija
Selektor: Sven-Göran Eriksson

Paragvaj
Selektor: Aníbal Ruiz

Švedska
Selektor: Lars Lagerbäck

Trinidad & Tobago
Selektor: Leo Beenhakker

Skupina C

Argentina
Selektor: José Pekerman

Slonokoščena obala
Selektor:Henri Michel

Nizozemska
Selektor: Marco van Basten

Srbija in Črna gora
Selektor: Ilija Petković

Skupina D

Angola
Selektor: Luís Oliveira Gonçalves

Iran
Selektor: Branko Ivanković

Mehika
Selektor: Ricardo Lavolpe

Portugalska
Selektor: Luiz Felipe Scolari

Skupina E

Češka
Selektor: Karel Brückner

Gana
Selektor: Ratomir Dujković

Italija
Selektor: Marcello Lippi

Združene države Amerike
Selektor: Bruce Arena

Skupina F

Avstralija
Selektor: Guus Hiddink

Brazilija
Selektor: Carlos Alberto Parreira

Hrvaška
Selektor: Zlatko Kranjčar

Japonska
Selektor: Zico

Skupina G

Francija
Selektor: Raymond Domenech

Južna Koreja
Selektor: Dick Advocaat

Švica
Selektor: Jakob Kuhn

Togo
Selektor: Otto Pfister

Skupina H

Saudova Arabija
Selektor: Marcos Paquetá

Španija
Selektor: Luis Aragonés

Tunizija 
Selektor: Roger Lemerre

Ukrajina 

Selektor: Oleg Blohin

Opombe in reference

Svetovno prvenstvo v nogometu 2006
2006

nl:Japan op het wereldkampioenschap voetbal 2006